— преступная группировка в японской мафии якудза, базирующаяся в Токио. Кёкуто-кай насчитывает около 1 200 активных членов. 


История
Кёкуто-кай было зарегистрировано как «указанная группа якудза» согласно Закону о контрмерах по отношению к организованной преступности в июле 1993 года.

Состояние
Штаб-квартира Кёкуто-кая располагается в квартале Икэбукуро в Токио, кроме того группировка имеет свои офисы в 14 различных префектурах Японии, включая и Хоккайдо.

В начале 2000-х годов Кёкуто-кай был вовлечён в конфликт с соперничающей с ним группировкой якудза Мацуба-кай, что привело к ряду взаимных перестрелок и убийств.

Примечания

Группировки Якудза